Мінамі-Дайто (Окінава)
Острів Мінамі-Дайто